

Sigle 
 Teatro Tascabile di Bergamo
 Tösstalbahn – ferrovia privata svizzera

Codici 
 TTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tortolì-Arbatax (Italia)
 ttb – codice ISO 639-3 della lingua gaa